La guerre sino-japonaise peut désigner :
 la première guerre sino-japonaise, de 1894 à 1895, qui aboutit à la défaite de la Chine impériale face à l'empire du Japon ; à l'issue de cette guerre, la Chine doit céder Taïwan, les îles Pescadores et la péninsule du Liaodong (avec Port-Arthur en Mandchourie) ; la Chine abandonne également sa suzeraineté sur la Corée qui devient colonie japonaise ;
 la seconde guerre sino-japonaise, de 1937 à 1945, qui se traduit par l'invasion par l'empire du Japon d'une partie essentielle du territoire de la république de Chine (Pékin, Shanghai, Wuhan et la plus grande partie du littoral) ; cette guerre se termine lors de la capitulation du Japon à l'issue de la guerre du Pacifique (1941-1945), volet « pacifique » de la Seconde Guerre mondiale.
Plusieurs conflits armés opposant Chine et Japon ont précédé cette seconde guerre sino-japonaise au cours des années 1930, constituant des préludes au déclenchement officiel de cette seconde guerre, et y étant parfois inclus ; il s'agit de :
l'invasion japonaise de la Mandchourie en 1931, qui aboutit à la création du Mandchoukouo ; 
la guerre de Shanghai en 1932.